Colombia Justa Libres, partit polític de Colòmbia
 Congrés Jueu Llatinoamericà, branca regional del Congrés Mundial Jueu a l'Amèrica Llatina
 Comunitat Jueva Liberal, comunitat de judaisme reformista amb seu a París, a França